Il toponimo Schela può riferirsi a diverse località della Romania:
 Schela, comune del distretto di Galați
 Schela, comune del distretto di Gorj